Brava Gente pode se referir a:
 Brava Gente (1996), telessérie 
 Brava Gente (2000), telessérie 
 Brava Gente Brasileira, filme de Lúcia Murat

Desambiguações de artes